Сен-Фелі́кс-де-Рея́к-е-Мортма́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на південь від Парижа, 120 км на схід від Бордо, 24 км на південний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 79 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 175,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Фелікс-де-Реяк-е-Мортмар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Фелікс-де-Реяк-е-Мортмар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь